Leponiscus är ett släkte av kräftdjur. Leponiscus ingår i familjen Hemioniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Leponiscus